Гродненский гусарский полк — наименование нескольких воинских частей Русской императорской армии.

 Гродненский гусарский полк — сформирован в 1806 году, в 1824 году переименован в Клястицкий гусарский полк.
 лейб-гвардии Гродненский гусарский полк — сформирован в 1824 году на правах Молодой гвардии, в 1831 году получил права Старой гвардии.

Гусарские полки Российской империи